Маловічко Іван Кирилович (1909–1937) — український радянський поет та прозаїк.
 Маловічко Оксана Іванівна — український радіожурналіст.

Українські прізвища